Вадим Анатолійович Бут (2 лютого 1965) — радянський хокеїст, захисник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за команди «Сокіл» (Київ), ШВСМ (Київ) і «Прогрес» (Глазов, Удмуртія). У вищій лізі провів 14 матчів.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
хокеїсти ШВСМ (Київ)
хокеїсти «Прогреса»